Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Sainte-Barbe (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à sainte Barbe, martyre chrétienne du , au Proche-Orient. Son culte fut très populaire en France et Belgique, et elle est invoquée comme patronne par les corporations du métal, du feu et des mines.. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Sainte-Barbe se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

en  
 la Rue Sainte-Barbe (Barbarastrasse), à Dresde

en  

 la Montagne Sainte-Barbe, à Jambes
 le Quai Sainte-Barbe, à Liège
 la Rue Sainte-Barbe, à Sambreville

au  () 
 La rue et le ruisseau Sainte-Barbe, à Québec
 Le rang Sainte-Barbe à Saint-Bruno-de-Kamouraska

en  

 la Rue Sainte-Barbe, à Altkirch
 le Parc Sainte-Barbe, à Fontenay-aux-Roses
 la rue Sainte-Barbe, à Marseille
 la Rue Sainte-Barbe, à Metz
 la Rue Sainte-Barbe, à Saint-Brieuc
 la Rue Sainte-Barbe, à Saint-Jean-de-Luz
 la rue Sainte-Barbe, à Saint-Malo
 la rue Sainte-Barbe, à Sélestat
 l'Avenue Sainte-Barbe, à Soisy-sous-Montmorency
 la rue Sainte-Barbe, à Strasbourg
 la rue Sainte-Barbe, à Vichy

en  
 la Rue Sainte-Barbe (odios agias Barbaras), à Corfou

en  
 la Rue Sainte-Barbe (Szent Borbala utca), à Oroszlány
 la Rue Sainte-Barbe (Szent Borbala utca), à Tatabánya

en  
 la Rue Sainte-Barbe, à Varsovie

Notes et références 

Barbe, Rue